Pleurobranchus stringi är en snäckart som beskrevs av Mcfarland 1966. Pleurobranchus stringi ingår i släktet Pleurobranchus och familjen Pleurobranchidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
stringi